Crucianella kan syfta på:

 Crucianella (djur) –  ett släkte tvåvingar
 Crucianella (växter) –  ett släkte växter